Джимми Уоркмэн (; род. , Фэрфакс) — американский актёр.

Биография 
Джеймс Мартин Уоркмэн родился 4 октября 1980 года в Фэрфаксе, штат Виргиния, США в семье директора фирмы-общения Гленна Уоркмана и домохозяйки Кристал Уоркман. У Джеймса есть две сестры, старшая Шаннель Уоркмэн (род. 1978) и младшая Ариэль Уинтер (род. 1998). В 1998 году Джимми окончил среднюю школу. Получил известность благодаря чёрным комедиям «Семейка Адамс» и «Семейные ценности Аддамсов», в которых сыграл роль Пагсли Аддамса. После 1993 года несколько раз уходил из кинематографа, но через некоторое время возвращался. В 1997 году снялся в небольшой роли в фильме «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном. В 2002 году впервые снялся в кино вместе со старшей сестрой — в фильме «Большой фанат».

Номинации и награды 
 1993 — лауреат премии «Молодой актёр» в категории «Лучший молодой актёр» за фильм «Семейка Аддамс».
 1993 — номинант премии «Молодой актёр» в категории «Лучший молодой актёр мини-сериала» за фильм «Рождество в Коннектикуте».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»